Lafarge eller LaFarge kan syfta på:

Näringsliv
Lafarge (företag) - en fransk industrikoncern.

Geografi
Lafarge Rocks - en ö i Antarktis.